Kölker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kölker (1897–1965), deutscher Fahrzeugbauer
 Jens Kölker (* 1970), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Willy Kölker  (1893–1980), deutscher Jagdflieger, Kaufmann und Politiker
 Wolfgang Kölker (* 1959), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Kolker